Cangamba Airport är en flygplats i Angola.   Den ligger i provinsen Moxico, i den centrala delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Luanda. Cangamba Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Cangamba Airport är huvudsakligen platt, men söderut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Cangamba Airport. Runt Cangamba Airport är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer..

I omgivningarna runt Cangamba Airport växer huvudsakligen savannskog.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är maj, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Moxico